Creil  es una población y comuna francesa, en la región de Alta Francia, departamento de Oise, en el distrito de Senlis y cantones de Creil-Sud y Creil-Nogent-sur-Oise.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Oise